UET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Quetta Samungli Airport / Air Base, Quetta, Pakistan